Deneken ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Gerhard Deneken (1759–1836), Bremer Jurist und Senator
 Friedrich Deneken (1857–1927), deutscher Kunsthistoriker